Е́ва-Ле́на Лу́ндгрен (Eva-Lena Lundgren; род. 1962, Питео, Швеция) — киноактриса, шведская супермодель, завоевавшая 3-е место в конкурсе Мисс Вселенная 1981 года.

Биография 
Ева-Лена участвовала во многих конкурсах красоты и в 1981 году заняла третье место в конкурсе «Мисс Вселенная». Также она снималась в кино, исполнила одну из главных ролей в кинофильме «Суперфантоцци».

После замужества Ева-Лена изменила фамилию и стала Ева-Лена Пилотти (Eva-Lena Pilotti). Она воспитывает троих детей, живёт в Амстердаме и работает преподавательницей по системе Монтессори.

Титулы и премии 
Ева-Лена завоевала следующие титулы:
 1981 — «Мисс Швеция»
 1981 — 4-е место в конкурсе «Мисс Европа» (1981)
 1981 — 3-е место в конкурсе «Мисс Вселенная»
 1982 — «Мисс Скандинавия».

Фильмография 
  — Суперфантоцци — Ева, прекрасная принцесса, танцовщица

Примечания

Ссылки